Сент Питер има више значења:
 Сент Питер (Висконсин)
 Сент Питер (Илиноис)
 Сент Питер (Минесота)
 Сент Питер (Антигва и Барбуда)